Hans Somers (regisseur), Nederlands acteur en regisseur
 Hans Somers (voetballer), Belgisch profvoetballer